Житецький Анатолій Аполлонович (1936—1985) — радянський і український спортсмен і тренер, майстер спору СРСР, Почесний майстер спорту СРСР.
 Житецький Іродіон Олексійович (1851 — 1913) — етнограф, громадський діяч.
 Житецький Павло Гнатович (1837, Кременчук — 1911) — український мовознавець, лексикограф, педагог і громадський діяч.
 Житецький Гнат Павлович (1866 — 1929) — історик, публіцист, син Павла Житецького.

Українські прізвища